Елеонора од Провансе (1223 - 26. јун 1291) била је енглеска краљица, односно супруга Хенрија III Плантагенета.

Биографија 
Елеонора је ћерка Рамона IV, грофа Провансе и Беатриче Савојске. Била је старија сестра Маргарете од Провансе, супруге француског краља Луја IX, Санча од Провансе и Беатриче од Провансе. Основала је утврђени град Монсегур у Жиронди. Елеонора је била позната по својој побожности. Католичка црква ју је беатификовала, али је није канонизовала. Након смрти свога мужа Хенрија (1272), Елеонора се повукла у бенедиктански манастир у опатији Амесбури. Тамо је и умрла 1291. године. Хенрију је родила:
 Едварда I
 Маргарету од Енглеске
 Беатриче од Енглеске
 Едмунда од Лестера
 Катарину Енглеску

Породично стабло

Види још 
 Енглеске краљице

Референце

Извори 

 
 Howell, Margaret (1997). Eleanor of Provence: Queenship in Thirteenth-century England

Рођени 1223.
Умрли 1291.
Енглеске краљице
Династија Плантагенет